Casa de las Fieras puede hacer referencia a:
 Casa de Fieras, o Casa de las Fieras, antiguo parque zoológico en el parque del Retiro de Madrid (España).
 Casa de las Fieras, edificio en Melilla (España).